Вехру́чей (, ) — старинная вепсская деревня в Прионежском районе Республики Карелии, административно входит в состав Шелтозерского вепсского сельского поселения, комплексный памятник истории.

Общие сведения 
Располагается на юго-западном берегу Онежского озера.

В деревне в разрушенном состоянии сохранилась церковь во имя Рождества Христова, построенная в 1913 г. До этого деревня относилась в Брусенскому приходу, главный храм во имя святителя Николая Чудотворца которого находился на острове Брусно, в самой деревне — деревянный храм во имя святого апостола Фомы. В 1931—1940 годах постановлениями Карельского ЦИК в деревне были закрыты обе церкви.

Строится часовня во имя апостолов Петра и Павла.

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 158 человек.

Улицы 
 ул. Огиришта

Примечания

Ссылки 
 Потерянное наследство

Населённые пункты Прионежского района